Нуева Сенда има више значења:

 Нуева Сенда (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуева Сенда (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику